Zhang Ji peut désigner :
 Zhang Ji, un héros du roman chinois Histoire des Trois Royaumes ;
 Zhāng Jì, un poète chinois du  ;
 Zhang Ji, le nom officiel du grand médecin chinois de la fin de la dynastie Han, Zhang Zhongjing ;
 Zhang Ji (1882-1945), un révolutionnaire contre la dynastie Qing et un anarchiste chinois de la première heure qui est devenu un membre dirigeant de droite du Kuomintang (parti nationaliste chinois).